Predrag Jokanović (Sérvia, 26 de Outubro de 1968) é um treinador e ex-futebolista da Sérvia.

Futebolistas da Sérvia
Treinadores de futebol da Sérvia